Die Saison 2019/20 war die 16. Spielzeit der European Women’s Hockey League, einer supranationalen Fraueneishockeyliga. Zwischen September 2019 und Februar 2020 nahmen neun Mannschaften aus Österreich, Italien, Ungarn, Slowenien, Polen und Kasachstan teil. Das kasachische Team bestritt den Großteil seiner Heimspiele in den Spielstätten der anderen beteiligten Klubs. Meister der EWHL wurde erstmals der KMH Budapest, der im Finale den MAC Budapest mit 2:1 besiegte.

Modus 
Gespielt wird im Grunddurchgang eine einfache Hin- und Rückrunde vom September 2018 bis zum Februar 2019. Die besten 4 Mannschaften sind für das Finalturnier qualifiziert. Dabei spielt die erstplatzierte Mannschaft aus dem Grunddurchgang gegen die Viertplatzierte, die Zweit- gegen die Drittplatzierte. Die Finalisten spielen um den Titel EWHL-Champion. Die Bronzemedaille wird zwischen den beiden Verlieren ausgespielt.

Für einen Sieg erhält eine Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach der Sudden Victory Overtime genannten Verlängerung oder nach Penaltyschießen zwei Punkte. Die unterlegene Mannschaft erhält nach der regulären Spielzeit keine Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen jedoch einen Punkt.

Teilnehmende Mannschaften 
Neben den Finalisten des Vorjahres – dem KMH Budapest und den EHV Sabres Wien – traten wieder der DEC Salzburg, Aisulu Almaty und die KEHV Lakers als Auswahl des Landesverbandes Kärnten antreten. Die Neuberg Highlanders zogen sich aus personellen Gründen aus der EWHL zurück, während der Hvidovre IK wieder für die Liga meldete. Zudem wurde die polnischen Nationalmannschaft als neues Team integriert, die als Silesia Brackens teilnehmen. Die U25-Auswahl aus Budapest (MAC/FTC U25 Select) wurde durch eine reine Vereinsmannschaft des MAC Budapest ersetzt.

Hauptrunde

Tabelle

Beste Scorerinnen 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Final Four 
Das Finalturnier der EWHL wurde vom 29. Februar bis 1. März 2020 in Spittal an der Drau ausgetragen.

Turnierbaum

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorerinnen 

Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Auszeichnungen 

All-Star-Team (gewählt von den Liga-Klubs)

Beste Torhüterinnen (Gesamt) 
Es liegen keine getrennten Statistiken für den Grunddurchgang und das Final-Four vor. Quelle: ewhl.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, GTS = Gegentorschnitt, SaT = Schüsse aufs Tor, Sv% = gehaltene Schüsse (in %); Fett: Bestwert

Weblinks 
 Seiten zur EWHL auf der Webseite des EHV Sabres Wien
 Ergebnisse, Tabelle und Statistiken auf ewhl.com

Einzelnachweise 

2019
Eishockeysaison 2019/20